Эссенский собор или Собор святых Космы и Дамиана () — католический кафедральный собор в центральном районе города Эссен — Штадткерн (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Собор освящен в честь Девы Марии и святых Космы и Дамиана. В соборе находится кафедра Эссенского (Рурского) епископа.

История

Предыстория (IX—XIII века) 
В 845 году епископ Хильдесхайма  основал  ( Essen) для дам дворянского происхождения и до 870 года построил церковь, хотя археологические исследования подтверждают наличие на территории монастыря более древнего храма, относящегося ещё к эпохе Меровингов. Фундаменты церкви, построенной Альтфридом, были обнаружены в 1952 году во время археологических раскопок, проводимых Вальтером Циммерманном. Это была трёхнефная базилика с трансептом. К востоку от средокрестия находился полукруглый хор. Эта церковь погибла во время пожара в 946 году, о чём упоминается в Кёльнских анналах.

В 960—964 годах на том же месте сооружается новая церковь, которая, однако, не была абсолютно новым зданием, а использовала стены церкви Альтфрида. Только при аббатисе Матильде, которая занимала должность с 973 до 1011 года начинает сооружаться новый храм, строительство которого завершилось при аббатисе Теофане в 1039—1058 годах во время правления Оттонидов. Этот храм также являлся трёхнефной базиликой с трансептом, построенной в Романском стиле. С северной стороны к трансепту примыкала двухэтажная внешняя галерея. В этот период монастырь достигает своего наивысшего расцвета — количество монахинь при этом достигает 70 человек.
Самой монументальной частью церкви являлся вестверк, сохранившийся до нашего времени. Вестверк имел ширину несколько большую, чем остальная базилика. Прямоугольная башня заканчивалась восьмиугольной колокольней с шатровым куполом. По обеим сторонам располагались восьмигранные башни с винтовыми лестницами. Высотой эти башни доставали как раз до колокольни. Внутри вестверка располагались хоры и алтарь Святого Петра. Внутри вестверк был богато расписан, а на его полусферическом своде была изображена сцена Страшного суда.

История от возникновения до секуляризации (XIII—XVIII века) 
В 1275 году церковь Оттонидов уничтожается пожаром, уцелели только вестверк и крипта, в которой сейчас находится соборная сокровищница. Во время аббатис Берты фон Арнсберг и Беатрикс фон Хольте сооружается новый храм, который, будучи построенным в виде готического зального храма, включил в себя романский вестверк церкви Оттонидов. Форма церкви выбиралась в сознательном контрасте с Кёльнским собором, так как Эссенский монастырь постоянно находился с Кёльнским архиепископством в состоянии конфронтации. До 1305 года строительством руководил мастер Мартин, кто возглавлял строительство после него — неизвестно. Новая церковь была освящена 8 июля 1316 года. 8 июля и по сей день является храмовым праздником Эссенского собора.
В XVI веке город Эссен примкнул к Реформации и церковь Эссенского женского монастыря становится единственной католической церковью в городе. В это время в монастыре остаётся всего три монахини.
В XVIII веке купол, который венчал собой средокрестие храма был заменен на более изящную башенку. С южной стороны стены церкви были расширены, при этом он потерял свои готические ажурные элементы. Острые шатровые купола вестверка были заменены на барочные капоты. Была существенно изменена внутренняя отделка храма.

XIX век 
В 1803 году в ходе медиатизации, проходившей под руководством наполеоновского министра Талейрана, Эссенский монастырь был секуляризирован. Церковь становится приходской церковью, но сохраняет название монастырской , несмотря на то, что монастырь уже не существовал.
В 1880 году на волне возвращения моды на готику, как истинно немецкий стиль, все барочные элементы церкви были вновь переделаны в готические. Вестверку был возвращен его первоначальный романский облик, благодаря архитектору и искусствоведу Георгу Хуманну, который воспрепятствовал тому, чтобы вестверк был оформлен в готическом стиле. Башенка над средокрестием была заменена на готический шпиль.

Разрушение и восстановление 
Во время второй мировой войны в ночь с 5 на 6 марта британскими ВВС, которые выполняли стратегические бомбардировки предприятий Круппа, за один час на центр города Эссен было сброшено 137000 зажигательных бомб и 1100 авиабомб. Практически все здание церкви было разрушено. Только вестверк сохранился с минимальными повреждениями.
Решение о восстановлении церкви было принято на одном из первых заседаний магистрата после занятия города союзными войсками. В то время бургомистром города являлся Хайнце Реннере — члене Коммунистической партии Германии. После разбора завалов Вальтер Циммерманн провёл масштабные археологические исследования территории монастыря. Собственно восстановительные работы началось в 1951 году и закончилось спустя 7 лет.

Кафедральный собор 
18 ноября 1957 года Римский папа Пий XII издал буллу «Germanicae gentis», которой учредил епархию Эссена, выделив её из архиепархии Кёльна и епархии Мюнстера. С этого момента церковь получает статус собора и становится резиденцией Эссенского епископа.
Первый Эссенский епископ Франц Хенгсбах выразил желание быть похороненным в Эссенском соборе, но не в крипте Оттонидов рядом с Альтфридом. Для исполнения этого желания в 1981—1983 годах архитектором Хайнцем Доменом была возведена новая западная крипта.

Размеры церковного здания 
Весь собор, включая, расположенную перед вестверком церковь Иоанна Крестителя имеет длину 90 м и ширину — 31 м.
Высоты отдельных частей собора приведены в таблице ниже:

Общий объём собора составляет 45000 м³, объём каменной кладки — 10000 м³. Общий вес сооружения — 25000 тонн.

Оснащение собора

Соборные ценности

Золотая Мадонна 

В результате варварского разрушения собора в годы второй мировой войны большая часть художественных и исторических ценностей, накопленных в соборе, более, чем за тысячелетия была утрачена. Однако, и сегодня в соборе сохраняются некоторые произведения, из которых более всего выделяется скульптура Золотой Мадонны — покровительницы Мюнстерской епархии. Это фигура, высотой 74 см, изготовленная из древесины тополя и покрытая сусальным золотом. Была изготовлена во время аббатисы Матильды. Скульптура была отреставрирована в 2004 году.

Семисвечник 
В центре вестверка находится монументальный семисвечник, который также относится к эпохе аббатисы Матильды. Его высота составляет 2,26 м, ширина — 1,88 м. Состоит семисвечник из 46 бронзовых элементов.

Колонна аббатисы Иды 
Старейшим памятником, сохранившимся в соборе, является коринфская колонна, установленная в хоре и увенчанная современным крестом. До XV века колонна венчалась позолоченным медным крестом с надписью «Istam Cruceb (I)Da Abbatissa Fieri Iussit» (в пер. с лат. «Этот крест установлен аббатисой Идой»).

Саркофаг Альтфрида 
В крипте находится саркофаг Альтфрида, выполненный в готическом стиле. Надгробие было выполнено ок. 1300 года во время служения аббатисы Беатрикс фон Хольте.

Композиция «Захоронение Христа» 
В южном продольном нефе находится скульптурная композиция «Захоронение Христа», работы неизвестного кёльнского скульптора в первой четверти XVI века.

Другие художественные и исторические ценности 
Также в соборе хранится детская корона Оттона III, четыре креста, принадлежавших Оттонидам, меч Оттонидов, которым по преданию были убиты святые мученики Косма и Дамиан, несколько готических рак, коллекция бургундских застёжек, манускрипт эпохи Каролингов, скульптура Святого Роха XVI века.

Орган 
В 2004 году в соборе был установлен новый орган, изготовленный в Шварцахе в , основанной Францем Ригером.

Колокола 
В вестверке находится три колокола, старейший из которых относится к XIII веку. Самый большой колокол — колокол Святой Марии — отлит в 1546 году. Третий колокол относится к XIV веку.
В башенке на коньке над средокрестием также находится три колокола, один из которых был отлит в 1787 году, а ещё два — в 1955 году.
В колокольне церкви Иоанна Крестителя расположен колокол, отлитый в 1787 году, причем звук этого колокола тонально не соответствует остальным колоколам собора, из-за чего одновременный звон всех колоколов собора получается несколько несбалансированным.

Галерея

Документальные фильмы 
 2010 - Эссенский собор / Der Essener Dom (реж. Мартин Папировский / Martin Papirowski)

Примечания

Литература 
 Clemens Kosch, Andreas Lechtape: Die romanischen Kirchen von Essen und Werden: Architektur und Liturgie im Hochmittelalter, Große Kunstführer; Bd. 253, Schnell + Steiner, Regensburg 2010, ISBN 978-3-7954-2346-9
 Leonhard Küppers: Das Essener Münster. Fredebeul & Koenen, Essen 1963.
 Klaus Lange: Der gotische Neubau der Essener Stiftskirche, in: Thomas Schilp [Hrsg.]: Reform — Reformation — Säkularisation. Frauenstifte in Krisenzeiten. Klartext Verlag, Essen 2004, ISBN 3-89861-373-9
 Klaus Lange: Die Krypta der Essener Stiftskirche. in: Essen und die sächsischen Frauenstifte im Frühmittelalter. Klartext Verlag, Essen 2003, ISBN 3-89861-238-4
 Klaus Lange: Der Westbau des Essener Doms. Architektur und Herrschaft in ottonischer Zeit, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster 2001, ISBN 3-402-06248-8.
 Albert Rinken: Die Glocken des Münsters und der Anbetungskirche in: Münster am Hellweg 1949, S. 95ff.
 Josef Schueben: Das Geläut der Münsterkirche in: Münster am Hellweg 1956, S. 16ff.
 Walter Zimmermann: Das Münster zu Essen. Die Kunstdenkmäler des Rheinlands; Beih. 3, Essen : Fredebeul & Koenen, 1956.

Ссылки 
 Официальный сайт Эссенской епархии
 Страница Эссенского собора на сайте gcatholic.org

Соборы Северного Рейна-Вестфалии
Католические соборы Германии
Эссен
Церкви Эссена
Готические соборы Германии
Здания и сооружения, заложенные в 1275 году
Здания и сооружения, построенные в 1316 году
Католические храмы Северного Рейна-Вестфалии